nAPI () – projekt utworzony przez firmę Maluuba, przetwarzający język naturalny na język programowania. Projekt stworzono 14 listopada 2012 roku.

Opis 
By z komputerem komunikować się za pomocą głosu, potrzebny był program do rozpoznawania mowy, który potrafiłby zinterpretować głos na podstawie tego, co posiada w bazie danych. Obecnie jest to na tyle udoskonalone, że jest coraz częściej stosowane m.in. do sterowania lub do transkrypcji mowy w tekst. Maluuba, wykorzystując ów fakt (transkrypcję), opracował całkowicie nowy API, który konwertuje tekst na jeden z popularnych języków oprogramowania. Obecnie interfejs obsługuje 22 różnych dziedzin wiedzy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Interfejsy programistyczne